Sarārū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarārūd-e Pā‘īn, ort, Kermanshah, 
 Sarārū (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar